A Academia Mineira de Direito Militar - AMDM é a primeira academia de direito militar do Brasil. Foi criada por mineiros ligados as atividades do direito militar que tinham por objetivo congregar em uma academia pessoas dedicadas ao estudo deste ramo especializado do direito. A Academia Mineira teve vários idealizadores, dentre eles, Paulo Duarte Pereira, Rúbio Paulino Coelho, Décio de Carvalho Mitre, Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Silvana Lobo, Juiz Cel PM Coutinho, que tornaram em realidade um sonho que há muito tempo já estava sendo alimentado por todos aqueles que se dedicam ao direito militar. Atualmente, a Academia Mineira de Direito Militar tem como presidente o Dr. Décio de Carvalho Mitre, e sua sede encontra-se localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A Academia além dos membros fundadores também possui membros correspondentes em outros Estados do Brasil, que participaram ativamente de sua fundação que contou com o apoio de diversos juristas espalhados pelo Brasil. Vários vultos nacionais foram homenageados pela Academia Mineira, como o Presidente Juscelino Kubitschek, que foi Tenente Coronel da Polícia Militar de Minas Gerais e Tiradentes, que foi Alferes da mesma corporação.

Estatuto da Academia Mineira de Direito Militar Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais

Escolas militares do Brasil